Buchanan – miasto w Liberii

Osoby o nazwisku Buchanan:
 klan Buchanan – klan szkocki
 James Buchanan – amerykański polityk, 15. prezydent Stanów Zjednoczonych
 James M. Buchanan – amerykański ekonomista
 James P. Buchanan – amerykański polityk, kongresmen z Teksasu
 Mark Buchanan – amerykański fizyk teoretyczny
 Patrick Buchanan – amerykański polityk i publicysta

Miejscowości w USA:
 Buchanan – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Haralson
 Buchanan – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Buchanan – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Buchanan – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Buchanan – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt
 Buchanan – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
Miejscowości w Kanadzie
 Buchanan – miejscowość w prowincji Saskatchewan
Gminy w USA:
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Buchanan (ang. Buchanan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Buchanan (ang. Buchanan Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Buchanan (ang. Buchanan County) – w stanie Wirginia